Kajiya ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Kajiya (1954–2013), sambischer Fußballspieler
 James Kajiya (auch Jim Kajiya; * 1951), Pionier auf dem Gebiet der Computergrafik
 Yukihito Kajiya (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Yuriko Kajiya (* 1984), japanische Balletttänzerin